Леоненко — фамилия. Известные носители:

 Леоненко, Виктор Евгеньевич (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Леоненко, Иван Фёдорович (1928—2017) — советский и украинский легкоатлетический тренер.
 
 Леоненко, Сергей Викторович (род. 1986) — белорусский композитор.